

Codici 
 VDD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Vienna Vienna Danubepier Hov (Austria)

Altro 
 VDD – in elettronica è  un pin di alimentazione di un circuito integrato.